Deflektor (z łac. deflecto = odginam, odchylam):

 deflektor – urządzenie do zmieniania kierunku przepływu gazów i cieczy, np. w celu wytrącania cząstek pyłu lub poprawy aerodynamiki na dachach samochodów ciężarowych
 deflektor wiatrowy – siatka mocowana za oparciami foteli w autach z nadwoziem otwartym
 deflektor tłokowy – wypukła część tłoka kierująca mieszankę paliwową w górną część komory spalania
 deflektor kominowy – urządzenie zwiększające ciąg komina
 deflektor – w samochodach inaczej owiewka przyokienna
 deflektor laserowy – urządzenie do zmieniania kierunku wiązki laserowej
 deflektor – urządzenie do zmieniania kierunku biegu cząstek w akceleratorach
 deflektor – urządzenie do określania dewiacji kompasu
 deflektor – urządzenie do zmieniania kierunku strumienia okruchów nawierzchni wyrzucanych spod koła
 Deflektor – gra komputerowa

Przypisy